

Населені пункти та їхні частини
 Седльце — місто на правах повіту в Мазовецькому воєводстві
 Седльце — гміна в Седлецькому повіті Мазовецького воєводства
 Седльце — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Седльце — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Седльце — село в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Седльце — село в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Седльце — село в гміні Хенцини Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Седльце — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві

Примітки